Rowley kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 
 Rowley, East Riding of Yorkshire – ett distrikt i grevskapet East Riding of Yorkshire
 Rowley, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England

USA
Rowley, Iowa
Rowley, Massachusetts

Se även
 Rowley (auktor)
 Rowley Bay
 Rowley Bight
 Rowley Creek
 Rowley Hill
 Rowley Island
 Rowley Reefs
 Rowley River